Каагуасу () — департамент в центральной части Парагвая, занимает территорию 11 474 км². Население — 435 357 чел (2002), административный центр — город Коронель-Овьедо.

География 
Климат — мягкий и дождливый, Каагуасу — один из наиболее пригодных в Парагвае районов для сельского хозяйства. С севера на юг департамент пересекает Кордильера-де-Каагуасу. Она образована невысокими холмами, высотой не более 200 м, на востоке достигает 250 м.

Административное деление 
В административном отношении делится на 22 округа:

Экономика 
Каагуасу занимает 1 место в стране по производству маниока, 2 место по производству хлопка и сахарного тростника и 4 место по производству маиса. Деревообрабатывающая промышленность и производство мебели.

Источники 
 Geografía Ilustrada del Paraguay, Distribuidora Arami SRL; 2007. ISBN 99925-68-04-6
 Geografía del Paraguay, Primera Edición 1999, Editorial Hispana Paraguay SRL.

Департаменты Парагвая